Bracken steht für:
 Bracken (Band), britische Band
 Bracken (Fernsehserie), irische Fernsehserie
 Bracken, Fachwerkhaus in Bad Gandersheim, Niedersachsen

Bracken steht für folgende geographischen Objekte: 

in den Vereinigten Staaten: 
 Bracken (Indiana)
 Bracken (Nevada)
 Bracken (Texas)
 Bracken County, Verwaltungseinheit in Kentucky

in Kanada: 
 Bracken (Saskatchewan), Village in der Provinz Saskatchewan

in Deutschland:
 Bracken (Wiggensbach), Ortsteil von Wiggensbach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Bracken (Vohwinkel), Ortslage in Wuppertal-Vohwinkel
 Bracken (Nächstebreck), Ortslage in Wuppertal-Nächstebreck

Bracken ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Bracken (* 1987), US-amerikanische Schriftstellerin
 Amber Bracken (* 1984), kanadische Fotojournalistin
 Bob Bracken (1885–?), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Brendan Bracken, 1. Viscount Bracken (1901–1958), britischer Staatsmann
 David Bracken (* 1987), irischer Fußballspieler
 Eddie Bracken (1915–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Helmut von Bracken (1899–1984), deutscher Psychologe und Pädagoge
 Jack Bracken (1881–1954), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Bracken (1883–1969), kanadischer Agrarwissenschaftler und Politiker
 Kate Bracken (* 1990), britische Schauspielerin
 Kevin Bracken (* 1971), US-amerikanischer Ringer
 Kyran Bracken (* 1971), englischer Rugby-Union-Spieler
 Nathan Bracken (* 1977), australischer Cricketspieler
 Peg Bracken (1918–2007), US-amerikanische Schriftstellerin
 Raymond Bracken (1891–1974), US-amerikanischer Sportschütze
 Rick von Bracken (* 1964), deutscher Musiker
 Thomas Bracken (1843–1898), irischer Schriftsteller
 

Siehe auch:
 Bracke
 Braken